2 miejscowości w Polsce:

 Brodniczka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Brodniczka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

2 cieki w Polsce:
 Brodniczka – struga, dopływ Drwęcy
 Brodniczka – struga, dopływ Łupawy, na Wysoczyźnie Damnickiej

Zobacz też 
 Brodnica

Przypisy